De finale van de League Cup van het seizoen 2018/19 werd op 24 februari 2019 gespeeld in het Wembley Stadium in Londen. Manchester City won met 3–4 van Chelsea na strafschoppen. De finale staat bekend om een incident dat zich afspeelde tussen Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga en zijn coach Maurizio Sarri even voor het begin van de strafschoppenserie. Kepa wilde of mocht niet meer verder spelen. Beide gaven aan dat de aanleiding een argument was over de fysieke paraatheid (krampen) van Kepa, die toch nog even doorging. Chelsea verloor de strafschoppenreeks. Er stonden drie Belgen op het wedstrijdblad. Eden Hazard begon aan de wedstrijd aan de kant van Chelsea, Kevin De Bruyne stond aan de aftrap bij Manchester City. Vincent Kompany mocht na de rust Aymeric Laporte aflossen centraal in de City-defensie.

Wedstrijd

Zie ook 
Football League Cup 2018/19
Premier League 2018/19
FA Cup 2018/19
Chelsea FC in het seizoen 2018/19
Manchester City FC in het seizoen 2018/19

2019
Chelsea FC
Manchester City FC
League Cup
League
Sportevenement in Londen